Lib est une île et une municipalité des Îles Ralik, dans l'état des Îles Marshall.

Abréviation
Lib est aussi une abréviation qui peut signifier :
 en astronomie, Libra (génitif : Librae), nom latin de la constellation de la Balance
 en informatique, Library, mot anglais qui signifie bibliothèque en français, mais souvent traduit de façon impropre en librairie (qui se dit bookshop ou bookstore en anglais).
 sur les systèmes de fichiers Unix, /lib est le répertoire contenant les bibliothèques logicielles.

Sigle
LIB, sigle composé des trois lettres L, I et B, est un code, qui signifie :
 Liban, selon la liste des codes pays du CIO,
 Limbunya, Territoire du Nord, Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports,
 Let It Be, plusieurs œuvres relatives aux Beatles.
 Lycée international de Boston
Abréviation
Code